Alpine Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alpine Brook (Tahosa Creek), Fluss in Colorado
 Cascade Alpine Brook (Androscoggin River), Fluss in New Hampshire